Universiade 2009 steht für:

 Sommer-Universiade 2009
 Winter-Universiade 2009